Osvado Castilho (1929) é um empresário brasileiro nascido em Presidente Prudente, no estado brasileiro de São Paulo.

História profissional 

Detentor de inúmeros prêmios como empreendedor , inclusive o cobiçado " Visconde de Cairu" em 2001.

Introdutor no Brasil do conceito de Centros Automotivos, empresas de peças para veículos automotivas onde o produto era entregue instalado. Inicialmente chamadas  Posto de Escapamento vendiam escapamentos, amortecedores, freios e posteriormente pneus ( os pneus contavam então com lojas exclusivas devido a oligopólios) .

Inventor de prateleiras e ferramentas especiais para todo serviço " under car" que é onde se fixaria este segmento, hoje popular.

Foi pioneiro e vanguardista, reconhecido por seus pares.

Empresários do estado de São Paulo
Naturais de Presidente Prudente